Чемпионат Румынии по футболу 2007/2008 годов — 90-й сезон главного футбольного первенства Румынии. Он начался 27 июля 2007 года и закончился 7 мая 2008 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

2007/2008
Румыния
Румыния
Спорт в Румынии в 2007 году
Спорт в Румынии в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008